Salem – amerykański zespół witch house pochodzący z Traverse City. Jest obok oOoOO i White Ring jednym z pionierów gatunku witch house.

W skład zespołu wchodzą John Holland, Heather Marlatt i Jack Donoghue.

Ich singel "Asia" pojawił się w piątym sezonie serialu Skins.

W 2011 paryski dom mody Givenchy wykorzystał ich piosenkę "King Night" w swoim pokazie.

Jack Donoghue jest jednym z producentów utworu Black Skinhead, pochodzącego z płyty Kanyego Westa – Yeezus.

Grupa powróciła do świata muzyki po niemal dziesięcioletniej przerwie, w 2020 roku.

Dyskografia

Albumy 
 King Night (2010, IAMSOUND Records)
 Fires In Heaven (2020)

EP 
 Yes I Smoke Crack (2008, Acéphale)
 Water (2009, Merok Records)
 I'm Still in the Night (2011, IAMSOUND Records)

Pozostałe 
 Salem/Tanlines (7" z Tanlines, 2010, Fader)

Single 
 "OhK" (2009, Big Love Records)
 "Frost" (2009, Audraglint Recordings)
 "Asia" (2010, IAMSOUND Records)

Teledyski 
 "Dirt" (2008)
 "Legend" (2009)
 "Skullcrush" (2009)
 "Asia" (2010)
 "Sick" (2011)
 "King Night" (2011)
 "Starfall" (2020)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 oficjalna strona internetowa

Amerykańskie zespoły muzyki elektronicznej